

Geografia 
Algeria
 El Abadia – comune dell'omonimo distretto

Brasile
 Abadia de Goiás – comune dello Stato del Goiás
 Abadia dos Dourados – comune dello Stato del Minas Gerais

Spagna
 Abadía – comune della provincia di Cáceres

Persone 
 Adrián Abadía – tuffatore spagnolo
 Agustín Abadía – ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Antonio Abadía – mezzofondista spagnolo
 Isidro Villanova Abadía – ex calciatore spagnolo
 Miguel Abadìa Méndez – politico, diplomatico e scrittore colombiano

Altro 
 Abadia – forma antica del termina abbazia